Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Trafalgar, d'après la bataille de Trafalgar :
 le , un navire de ligne de premier rang portant 106 canons lancé en 1820 ;
 le , un navire de ligne de premier rang classe Caledonia portant 120 canons lancé en 1841 ;
 le , un cuirassé de  lancé en 1887 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1944 ;
 le , un sous-marin nucléaire d'attaque de  en service de 1983 à 2009.

Trafalgar